Столяренко Володимир Степанович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Столяренко Марія Євгеніївна (* 2004) — українська бадмінтоністка, гравчиня національної збірної України.
 Столяренко Микола Євгенович — російський хокеїст, нападник, виступає за «Амур» (Хабаровськ) у Континентальній хокейній лізі.
 Столяренко Олександр Олександрович — полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.

Див. також 
 Столяров

Примітки